

Codici 
 nuc – codice ISO 639-3 della lingua ukuii

Sigle 
 Neglected and underutilized crops – Colture agricole dimenticate, in via di sparizione o sottoutilizzate (Anche NUS-Neglected Underutilized Species).
 NUC – in biblioteconomia, National union catalog
 N.U.C. – Numero Unico di Codificazione, vedi NATO Stock Number
 Next Unit of Computing – tipo di personal computer di dimensioni ridotte ideata da Intel